Öde ist Namensbestandteil geografischer Objekte in Hayingen, Baden-Württemberg:
 Öde „Runder Burren“
 Öde in der Wanne

Siehe auch:
 Öd, Ödnis